Епархия Банфора () — епархия Римско-Католической Церкви с центром в городе Банфора, Буркина-Фасо. Епархия Банфора входит в архиепархию Бобо-Диуласо.

История 

27 июня 1998 года Римский папа Иоанн Павел II учредил буллой Cum suo tempore епархию Банфора, выделив её из архиепархии Бобо-Диуласо. 

15 декабря 2000 года епархия Банфора вступила в церковную провинцию Бобо-Диуласо.

Ординарии епархии 

 епископ Lucas Kalfa Sanon (27.06.1998 — по настоящее время)

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2005
  Булла Cum suo tempore

Ссылки 
  Информация об епархии Банфора 

Католические епархии Буркина-Фасо